Пукапука (атолл) — атолл в Тихом океане, в составе Северной группы островов Кука.
 Пука-Пука — атолл в Тихом океане, в составе архипелага Туамоту.
 Пукапука (язык) — самоанско-полинезийский язык.